Skycrane steht für: 

 Sikorsky S-64, ein Transporthubschrauber, siehe Sikorsky CH-54
 einen Bestandteil der Abstiegsstufen der Raumsonden Mars Science Laboratory und Mars 2020